termiti, kukci
 Termit (pirotehnika)

Vidi i:
 Termiti (razdvojba)